Наиля́ Била́л кызы́ Аллахверди́ева () — российский арт-менеджер, куратор, художница, лауреат премии Сергея Курёхина, арт-директор Пермского музея современного искусства.

Биография 
В 1999 году закончила Уральский государственный университет имени А. М. Горького.

В 1998 году совместно с членами Ассоциации молодых искусствоведов И.Бабаец, Е.Крживицкой, И.Ляпневой создала в Екатеринбурге с целью расширения местной художнической сцены антифеминистскую акционисткую арт-группу «Засада Цеткин». Группа в своих работах концентрировала внимание на женских проблемах. В 2003 году группа «Засада Цеткин» приняла участие в фестивале АртКлязьма.

Работала заместителем директора Пермского центра развития дизайна.

Курировала имиджевую кампанию пермского «Театра-Театра».

В апреле 2013 года была награждена премией Сергея Курёхина в номинации «Лучший кураторский проект» (выставка «Лицо невесты. Современное искусство Казахстана», Пермь).

Известные кураторские проекты 
 2005 — «Памятник клавиатуре» (совм. с А.Сергеевым), Екатеринбург.
 2012 —  «Лицо невесты. Современное искусство Казахстана», Пермь.
 2011 — «Red People», Пермь.

Награды, премии 
 2013 — премией Сергея Курёхина в номинации «Лучший кураторский проект».

Примечания 

Выпускники Уральского государственного университета
Менеджеры Перми
Менеджеры культуры России
Современные художники России
Персоналии:Пермь
Пермская культурная революция